Torvensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torvensaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Torvensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar